Никольский сельсовет — бывшее муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Змеиногорском районе Алтайского края России. Административный центр — село Никольск.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 372 человека, в том числе 190 мужчин и 182 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 352 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Варшава,
 село Никольск.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Змеиногорского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году